Club Deportivo „Sony“ Elá Nguema ist ein 1976 gegründeter Fußballverein in Malabo in Äquatorialguinea.

Geschichte 
CD Elá Nguema ist der erfolgreichste Verein seines Landes. Ihm gelangen seit 1980 insgesamt 16 Meistertitel und sieben Pokalerfolge. Seine Heimspiele trägt der Verein im Nuevo Estadio de Malabo aus.

Erfolge 
 Meister (16×): 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2000, 2002, 2009, 2011, 2012, 2014, 2016
 Pokalsieger (7×): 1980, 1981, 1982, 1983, 1992, 1997, 2004

Bekannte Spieler 
  Bertrand Babemo
  Bohobo 
  Camilo

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

(*) 1992: CD Elá Nguema trat zum Rückspiel in Luanda aus finanziellen Gründen nicht an.

Nguema, Ela
Organisation (Malabo)
Gegründet 1976
Sport (Malabo)